Colymbetes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Joseph Philippe de Clairville 1806. Colymbetes ingår i familjen dykare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dykare
Colymbetes